Serveis d'intel·ligència suïssos (del nom en alemany Nachrichtendienst des Bundes), serveis de seguretat de Suïssa
 Neue Deutsche Biographie, llibre de referència sobre biografia de personalitats alemanyes
 Balisa no direccional (del nom en anglès Non-Directional Beacon), radiofar per a la radionavegació
 Base de Dades d'Àcids Nucleics (de l'acrònim en anglès de Nucleic Data Base), base de dades sobre els àcids nucleics